CASP9 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 416 амінокислот, а молекулярна маса — 46 281.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, тіолових протеаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі як апоптоз.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Каспази